Osoby noszące nazwisko Izdebski:

 Andrzej Izdebski (1925–2008) – żołnierz Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych
 Bogdan Izdebski (ur. 1957) – polski aktor dziecięcy
 Hubert Izdebski (ur. 1947) – polski prawnik, profesor nauk prawnych
 Jerzy Izdebski (1942–2020) – polski muzyk i wokalista, prezenter radiowy, działacz samorządowy i polityk
 Marek Izdebski (ur. 1958) – polski duchowny ewangelicko-reformowany, superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
 Sławomir Izdebski (ur. 1971) – polski polityk, rolnik, działacz związkowy, senator V kadencji
 Stefan Izdebski (ur. 1949) – polski rzemieślnik, działacz opozycji w okresie PRL
Teofil Izdebski (1804–1854) – powstaniec listopadowy, działacz emigracyjny
 Waldemar Mieczysław Izdebski – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki
 Waldemar Krzysztof Izdebski – doktor habilitowany nauk technicznych, geodeta, Główny Geodeta Kraju
 Władimir Izdebski (1882–1965) – rosyjski rzeźbiarz, malarz
 Zbigniew Izdebski (ur. 1956) – polski pedagog i seksuolog, profesor nauk humanistycznych